КС может означать:

 Компонента связности графа
 Конституционный суд
 Контактная сеть
 КС (коньяк старый) — советская и российская маркировка коньяка, означающая, что срок выдержки дистиллятов не менее десяти лет.
 Counter-Strike
 
 Корреспондентский счёт (к/с)
 КС — зажигательная смесь («Коктейль Молотова»), применявшаяся в Красной Армии.
 
 Кран самоходный (см. также Подъёмные краны по конструкции)
 Компрессорная станция
 Компьютерная сеть
 Комбинационная схема
 Комендантская служба
 
 КС-грамматика
 
 Конный спорт
 Кесарево сечение

См. также 
 КС-23 — многофункциональное полицейское оружие (КС — карабин специальный).

Примечания